Die Toppserien 2011 war die 25. Saison der höchsten Frauenfußballliga in Norwegen. Die Saison begann am 2. April 2011 und endete mit dem letzten Spieltag am 29. Oktober 2011. Meister wurde Røa IL, die sich zum fünften Mal die Meisterschaft sichern konnten. Neben dem Meister qualifizierte sich auch Vizemeister Stabæk FK für die UEFA Women’s Champions League. Absteigen mussten Medkila IL und Linderud-Grei.  Torschützenkönigin wurde Elise Thorsnes vom Meister Røa mit 27 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Toppserien bei rsssf.no
 Toppserien bei nrk.no

2011
Fußballsaison 2011